Mimo-de-vénus é o nome vulgar das seguintes espécies de plantas:
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus mutabilis

Desambiguações de espécies